Marie Amálie Saská (1757–1831) (26. září 1757, Drážďany – 20. dubna 1831, Neuburg an der Donau) byla saská princezna a vévodkyně ze Zweibrückenu.

Život 
Narodila se 26. září 1757 v Drážďanech jako jedna z devítí dětí saského kurfiřta Fridricha Kristiána a jeho manželky Marie Antonie Bavorské. Přes jejího bratra Maximiliána, dědičného prince Saska byla tetou krále Fridricha Augusta II. Saského a španělské královny Marie Josefy Saské.

Přes její babičky Marii Josefu Habsburskou a Marii Amálii Habsburskou byla pra-pra pravnučkou císaře Josefa I. Habsburského.

Přes její matku byla vnučkou císaře Karla VII. Bavorského a přes její tetu Marii Josefu Saskou byla sestřenicí krále Ludvíka XVI.

Roku 1774 se v Drážďanech vdala za prince Karla Augusta Zweibrückensko-Birkenfeldského. Jeho sestra Amálie Zweibrückensko-Birkenfeldská se vdala za jejího bratra Fridricha. Roku 1775 zdědil Karel vévodský titul. Roku 1768 byl hořce zamítnut císařovnou Marií Terezií jako potenciální manžel Marie Amálie Habsbursko-Lotrinské.

Porodila jednoho syna který zemřel v dětství. Zemřela 20. dubna 1831 v Neuburg an der Donau.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saské princezny
Německé vévodkyně
Narození v roce 1757
Narození 26. září
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1831
Úmrtí 20. dubna
Ženy